Die Wahl zum 11. Bayerischen Landtag fand am 12. Oktober 1986 statt. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 70,1 %.

Ausgangspunkt und Ergebnis 

Den Grünen gelang in dieser Wahl zum ersten Mal der Einzug in den bayerischen Landtag. Die SPD fiel zum ersten Mal seit der Landtagswahl 1954 unter 30 % der Gesamtstimmen. Die erstmals angetretenen Republikaner erreichten aus dem Stand ein Ergebnis von drei Prozent der Stimmen.

Für die CSU trat Ministerpräsident Franz Josef Strauß als Spitzenkandidat an, für die SPD Karl-Heinz Hiersemann.

Nach der Wahl bildete die CSU eine Alleinregierung unter der Führung von Franz Josef Strauß (Kabinett Strauß III), nach dessen Tod 1988 übernahm der bisherige Finanzminister Max Streibl die Regierung (Kabinett Streibl I).

Siehe auch 

 Liste der Mitglieder des Bayerischen Landtags (11. Wahlperiode)
 Kabinett Strauß III und Kabinett Streibl I
 Landtagswahlen in Bayern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistisches Landesamt – Wahlergebnisse in Bayern

1986
Bayern Landtagswahl
Franz Josef Strauß
Bayerische Geschichte (20. Jahrhundert)